Георге Ионеску-Джион (Ионеску-Джон; ; 14 октября 1857, Питешти — 29 июня 1904, Бухарест) — румынский историк. Член-корреспондент Румынской академии наук (1889).

Исторические труды Ионеску-Джиона — «Людовик XIV и Константин Бранковяну» (; 1884), «Греческие патриархи, митрополиты и епископы Бухареста» (; 1897) и наиболее существенное произведение — «История Бухареста» (; 1899).

После смерти учёного более тысячи томов его личной библиотеки были переданы в библиотеку города Питешти, позднее там же был установлен его бюст работы Ф. Шторка. Имя Ионеску-Джиона носит улица в Питешти ().

Литература 
 

Историки Румынии
Персоналии по алфавиту
Историки по алфавиту